Сезуреш () — португальська власна назва.

Топоніми

Сезуреш (Віла-Нова-де-Фамалікан) — парафія.
 Сезуреш (Пеналва-ду-Каштелу) — парафія.